Плопиш има више значења:

 Плопиш (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Плопиш (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Плопиш (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Општина Плопиш (Салаж), општина у округу Салаж у Румунији